Miguel Cruchaga puede referirse a:

 Miguel Cruchaga Belaúnde, arquitecto y senador peruano.
 Miguel Cruchaga Montt, economista, escritor y diputado chileno.
 Miguel Cruchaga Tocornal, abogado y ministro chileno, hijo del anterior.